Рудольф Николаевич Дамбран (; 4 июня 1924, Брянск — 21 июля 2005, Рига) — советский и латвийский театральный актёр. Заслуженный артист Латвийской ССР (1955).

Биография 
Рудольф Дамбран родился 4 июня 1924 года в городе Брянске, в семье служащих, выходцев из Екабпилса, города на востоке Латвии. Отец — Николай Дамбран, работал бухгалтером, мать — медицинской сестрой.

Окончил актёрскую студию Тбилисского театра юного зрителя (1946). С 1948 года жил в Риге. Работал в Государственном театре юного зрителя Латвийской ССР (1949—1962) и Рижском театре русской драмы (1962—1984). После перенесённого тяжёлого заболевания практически лишился зрения и был вынужден покинуть сцену.

Имел опыт работы в кинематографе. Снимался в небольших ролях в фильмах Рижской киностудии и Киностудии им. А. Довженко.

Признание и награды 
 1955 — Заслуженный артист Латвийской ССР

Творчество

Роли в театре

Государственный театр юного зрителя Латвийской ССР 
 1949 — «Вей, ветерок!» Райниса — Улдис
 1952 — «Коварство и любовь» Фридриха Шиллера — Фердинанд
 1952 — «Дорога свободы» Говарда Фаста — Гидеон Джексон
 1953 — «Как закалялась сталь» по одноимённому роману Николая Островского — Павел Корчагин
 1954 — «Злой дух» Рудольфа Блауманиса — Андриевс
 1954 — «Крошка Доррит» по одноимённому роману Чарлза Диккенса — Артур
 1955 — «Ромео и Джульетта» Шекспира — Ромео
 1957 — «Деревья умирают стоя» Алехандро Касоны — Маурисио
 1957 — «Апостол сатаны» Бернарда Шоу — Ричард
 1959 — «На улице Уитмена»  — Эд Тилден
 1959 — «Друг мой Колька» Александра Хмелика — Сергей Рудаков — шофёр с завода сельскохозяйственного машиностроения
 1959 — «Чёртова мельница» Исидора Штока по пьесе Яна Дрды — Мартин — солдат в отставке
 1960 — «Мёртвые души» Н. В. Гоголя — Манилов
 1960 — «Приключения Тома Сойера» Марка Твена — Бродяга
 1961 — «Мишка, Серёга и я — Гарик» В.Маланкина и Г.Цеплиовича — Григорий Александрович Званцев, мастер спорта

Рижский театр русской драмы 
 1962 — «Двое на качелях» Уильяма Гибсона — Джерри Райан
 1963 — «Солдатская шинель» Арвида Григулиса — Эдвин Гулбис
 1964 — «Егор Булычов и другие» Максима Горького — Павлин
 1967 — «Традиционный сбор» Виктора Розова — Александр Машков
 1969 — «Варвары» Максима Горького — Макаров
 1970 — «Жизнь господина де Мольера» («Кабала святош») Михаила Булгакова — Маркиз д’Орсиньи
 1971 — «Телевизионные помехи» Кароя Сакони — Дьёнци
 1973 — «Прошлым летом в Чулимске» Александра Вампилова — Дергачёв
 1979 — «Гнездо глухаря» Виктора Розова — Дзирелли
 1979 — «Спридитис» Анны Бригадере — Сикстулис
 1981 — «Мельница счастья» Виктора Мережко — Сербушкин

Фильмография 
  — Твоё счастье — Гош
  — Закон Антарктиды — де Каре
  — Армия «Трясогузки»
  — Двое — директор театра
  — Разведчики

Примечания 

Заслуженные артисты Латвийской ССР
Персоналии:Государственный театр юного зрителя Латвийской ССР
Персоналии:Рижский русский театр имени Михаила Чехова